La competició individual femenina fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Atenes de 2004. La competició es realitzà al Centre Olímpic de Tennis entre els dies 15 i 22 d'agost de 2004 sobre pista dura.

Hi participaren 64 tennistes de 32 comitès nacionals diferents.

Classificació

Caps de sèrie 

  Justine Henin-Hardenne 
  Amélie Mauresmo 
  Anastasia Myskina 
  Ielena Deméntieva 
  Svetlana Kuznetsova 
  Venus Williams 
  Paola Suárez 
  Ai Sugiyama 

  Nàdia Petrova 
  Patty Schnyder 
  Francesca Schiavone 
  Karolina Šprem 
  Anna Smashnova 
  Silvia Farina Elia 
  Magdalena Maleeva 
  Chanda Rubin

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre individual femení a Atenes 2004  a ITF 
 Quadre individual femení a Atenes 2004  a sports-reference 

Femeni Individual
Competicions tennístiques femenines